

März

Februar

Januar

Einzelnachweise